Джеремі Бентам (1748—1832) — англійський філософ і правознавець, засновник і очолювач філософської течії утилітаризму.
 Джордж Бентам (1800—1884) — англійський ботанік.
 Семюель Бентам (1757—1831) — англійський інженер-механік та морський архітектор.

 Бентам біловухий — декоративна порода курей з Англії.